Adiwerna kan syfta på följande:
 Adiwerna (distrikt), ett distrikt (kecamatan) i Jawa Tengah, Indonesien
 Adiwerna (by), en by (desa) i distriktet Adiwerna, Jawa Tengah, Indonesien
 Adiwerna (ort i Indonesien), en ort i distriktet Adiwerna, Jawa Tengah, Indonesien